Прост, повна назва Прост Гран Прі () — французька гоночна команда Формули-1, що існувала з 1997 по 2001 рік. Заснована Аленом Простом.

Результати виступів 

Команди Формули-1